We Like to Party (Party Animals), een nummer van Party Animals uit 1997
 We Like to Party (Showtek), een nummer van het Nederlandse dj-duo Showtek uit 2014
 We like to party! (the Vengabus), een nummer van Vengaboys uit 1998